Feuertanz steht für: 

 Feuershow, eine Darbietung vor Publikum
 Feuertanz (Band), deutsche Folkband
 Feuertanz (Film), italienisch-französischer Kriminalfilm
 Horror Infernal, italienischer Horrorfilm aus dem Jahr 1980